Der Kanton Précy-sous-Thil war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Montbard, im Département Côte-d’Or und in der Region Burgund; sein Hauptort war Précy-sous-Thil.

Der 18 Gemeinden umfassende Kanton war 192,00 km² groß und hatte 2782 Einwohner (Stand: 1999).

Gemeinden 

Precysousthil
Aufgelöst 2015